Серге́й Кругло́в:
 Круглов, Сергей Валерьевич (род. 1960) — советский и российский бобслеист.
 Круглов, Сергей Вячеславович (1947—2004) — российский государственный деятель.
 Круглов, Сергей Геннадьевич (род. 1966) — российский поэт, публицист и православный священнослужитель.
 Круглов, Сергей Иванович (1906—1953) — советский государственный и партийный деятель.
 Круглов, Сергей Никифорович (1907—1977) — министр внутренних дел СССР.